Прову́лок Щу́сєва — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Щусєва — провулок у місті Київ.
 Провулок Щусєва — провулок у місті Подільськ Одеської області.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки